Safi  ;
 Safi II.

Sigle 

Le sigle ou acronyme SAFI peut désigner :
 Service d’Accompagnement à la Formation et à l’Insertion

Toponymes 

 Safi, une localité du Burkina Faso
 Ħal Safi, une ville de l'île de Malte.
 Safi, une ville au Maroc
 (68718) Safi, astéroïde nommé d'après cette ville

Entreprise 
 Safi, filiale des Ateliers d'art de France et de Reed Expositions France qui organise le salon Maison&Objet, un des plus importants salons de décoration et d'art de vivre au monde.

Autre 
 Safi, une tribu Pachtounes d'Afghanistan.